Bomber steht für:

 Bomber, ein Kampfflugzeugtyp
 Bomber (Album), Studioalbum von Motörhead (1979)
 Bomber (Band), Ein-Mann-Heavy-Metal-/Hard-Rock-Projekt
 Bomber (Lied), Lied von Motörhead und Titelsong des gleichnamigen Albums (1979)
 Bomber (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (1941)
 Originaltitel von Der Bomber, italienischer Spielfilm (1982)

Siehe auch:
 Bomber & Paganini